Wilhelm Borchert ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Borchert (Landwirt) (1897–1975), deutscher Landwirt und Kirchenfunktionär

 Wilhelm Borchert (1907–1990), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, siehe Ernst Wilhelm Borchert